Other Voices ("altre voci" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Crisi d'identità (Other Voices) – film del 2000 diretto da Dan McCormack

Musica 
 Other Voices – album dei The Doors del 1971
 Other Voices – album di Paul Young del 1990

Televisione 
 Other Voices – serie televisiva canadese degli anni 1960
 Other Voices – programma televisivo musicale irlandese degli anni 2000